Паскаль Буа () — французский политик, бывший депутат Национального собрания Франции.

Биография 
Родился 3 декабря 1959 г. в Париже.

Бывший член социалистической партии и заместитель мэра города Шамбли, Паскаль Буа, после отставки мэра и депутата Национального собрания Мишеля Франсе в 2013 году, попытался занять место мэра, но, не получив поддержки партии, на муниципальных выборах 2014 года образовал собственный независимый список. Выборы он проиграл и возглавил оппозицию в совете города Шамбли.

Во время президентской кампании 2017 года примкнул к сторонникам Эмманюэля Макрона. На выборах в Национальное собрание 2017 г. стал кандидатом партии «Вперёд, Республика!» по 3-му избирательному округу департамента Уаза и одержал победу, получив 57,68 % голосов во 2-м туре.

9 ноября 2021 года, после голосования в Национальном собрании по санитарному пропуску, он, как и несколько других депутатов от департамента Уаза, получил электронное письмо с угрозами убийства. В ночь с 28 на 29 декабря 2021 года его гараж пострадал в результате пожара, а на стену по периметру его дома были нанесены надписи против вакцинации.

На выборах в Национальное собрание в 2022 году он вновь баллотировался в 3-м округе департамента Сомма от президентского большинства, занял в первом туре третье место и не прошел во второй тур.

Занимаемые должности 
16.03.2008 — 27.03.2014 — вице-мэр города Шамбли <br/ >
28.03.2014 — 14.03.2020 — член муниципального совета города Шамбли <br/ >
21.06.2017 — 21.06.2022 — депутат Национального собрания Франции от 3-го избирательного округа департамента Уаза

См. также 
 Депутаты Национального Собрания от департамента Уаза
 Депутаты Национального собрания Франции

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Муниципальные депутаты Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены партии «Вперёд, Республика!»